Lira é um bairro residencial localizado na cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão. É o bairro residencial tradicional que fica próximo ao centro da cidade e a população não é muito numerosa.

O bairro não é servido por uma linha regular de transporte coletivo, porém ele tem microônibus que faz o trajeto até o centro e também é servido por táxis que fazem a vez de lotação, cobrando a mesma quantia do microônibus.

Bairros próximos 
 Madre de Deus
 Areinha
 Belira
 Apicum
 Coréia de Cima
 Coréia de Baixo
 Macaúba
 Codozinho

Bairros de São Luís (Maranhão)